YUG est un code, qui signifie :
  Selon la liste des codes pays du CIO : République fédérative socialiste de Yougoslavie, puis République fédérale de Yougoslavie, le code est inusité depuis 2003.
selon la norme ISO 3166-1 (liste des codes pays), la Yougoslavie avait pour code n. c. (inusité maintenant),
selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques, la Yougoslavie avait pour code YU [inusité maintenant],